Levente, keresztnév
Levente (intézmény) vagy Leventemozgalom
Levente magyar herceg, az Árpád-ház tagja
Liüntika (Levente), Árpád fejedelem legidősebb fia
Levente II, magyar gyártmányú iskola- és futárrepülőgép